Il doppio del torneo di tennis Salzburg Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Carlsson e David Engel che hanno battuto in finale Bruce Derlin e Martin Sinner 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Diego Pérez (quarti di finale)
 Johan Donar /  Ola Jonsson (primo turno)

 Alexis Hombrecher /  Mihnea Năstase (primo turno)
 Johan Carlsson /  David Engel (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1991